Филип Джорджевич (; 28 сентября 1987, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Филип Джорджевич — воспитанник футбольного клуба «Црвена Звезда». За основной состав клуба дебютировал в сезоне 2005/06. Следующий сезон форвард провёл, выступая на правах аренды за «Рад» в Первой лиге. В первой половине сезона 2007/08 сыграл за «Црвену Звезду» 7 матчей, после чего был отдан в аренду французскому клубу «Нант», выступавшему в Лиге 2.

Нападающий впервые сыграл за французский клуб 11 января 2008 года в матче Лиги 2 против «Шатору», заменив Лоика Гийона на 62-й минуте встречи
.
11 февраля Джорджевич забил первый гол за новую команду, поразив ворота Стива Элана из «Бреста»
.
По итогам сезона «Нант» занял второе место в Лиге 2 и вышел в сильнейшую лигу Франции, а на счету Джорджевича оказалось 7 забитых мячей в 18 матчах. Летом 2008 года подписал контракт с «Нантом».

В матче против «Осера», сыгранном 9 августа 2008 года, дебютировал в Лиге 1; он заменил Орельяна Капу в перерыве встречи. Гол, забитый в ворота «Гавра» 29 ноября 2008 года, стал для Джорджевича первым в Лиге 1. Всего в сезоне Джорджевич сыграл 19 матчей и забил 2 гола, а его команда выбыла в Лигу 2, где нападающий и выступал до окончания сезона 2012/13, когда забил 20 мячей в 34 матчах чемпионата. Этот результат позволил сербу занять второе место в списке бомбардиров турнира (вслед за Мустафой Ятабаре из «Генгама»). «Нант» же занял третье место и вернулся в Лигу 1.

1 июля 2014 года на правах свободного агента подписал контракт с «Лацио». 1 июля 2018 года на правах свободного агента перешёл в «Кьево». 27 января 2019 года в матче против «Фиорентины» забил первый гол за новый клуб.

Карьера в сборной 
Филип Джорджевич имеет опыт выступлений за молодёжную сборную Сербии. Впервые был вызван в первую сборную Сербии в ноябре 2007 года на отборочный матч к чемпионату Европы против сборной Казахстана, но участия в игре не принимал. Форвард дебютировал в команде 14 ноября 2012 года в товарищеском матче со сборной Чили, заменив в перерыве встречи Марко Шчеповича. За второй тайм Джорджевич забил гол в ворота соперников и сделал голевую передачу на Филипа Джуричича.
В составе сборной Филип Джорджевич принимает участие в отборочном турнире к чемпионату мира 2014.

Достижения 
 «Црвена Звезда»
 Чемпион Сербии и Черногории: 2005/06
 Серебряный призёр чемпионата Сербии: 2007/08

 «Нант»
 Серебряный призёр Лиге 2: 2007/08
 Бронзовый призёр Лиге 2: 2012/13

Личная жизнь 
11 ноября 2014 года сыграл свадьбу с сербской моделью Йованой Свония.

Список матчей за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 
 Профиль на Footballdatabase

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Кьево»